

Mitologia 
Filottete – personaggio della mitologia greca, eroe della guerra di Troia anche riproposto in più tragedie sotto elencate.

Tragedie 
Filottete – tragedia di Eschilo
Filottete – tragedia di Lucio Accio
Filottete – tragedia di Euripide
Filottete – tragedia di Sofocle

Personaggi

Filottete – personaggio Disney del film Hercules e delle opere derivate